Camille De Seroux, née le  à Paris, est une joueuse d'échecs suisse qui détient le titre FIDE de Women's International Master (WIM).

Biographie 
En 2010, 2012, 2014 et 2016, elle participe à l'Olympiade féminine d'échecs avec l'équipe nationale suisse. 

Elle réalise une norme pour l'obtention du titre de Championne internationale féminine (WIM) aux Championnats suisses individuels en 2017, où elle bat, entre autres, le triple champion de Suisse Hansjürg Känel.

Elle occupe la deuxième place du classement Elo féminin suisse en . 

Dans la Ligue nationale suisse A, elle joue pour le Club d'échecs de Genève. Dans le Championnat de France d'échecs des clubs, la plus haute ligue française, elle a joué pour l'Échiquier chalonnais en 2015 et 2016, Grasse Échecs en 2017 et 2018 et Nice Alekhine en 2019. Elle est membre du club d'échecs Genève Amateurs CAEG (Suisse), du SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 eV (Allemagne) et du Club d'Escacs Mollet (Catalogne).

Notes et références

Liens externes 

  Profil sur ChessGames.com

Naissance en octobre 1993
Naissance à Paris
Joueuse suisse d'échecs
Joueur d'échecs de Nice Alekhine
Joueur de Grasse Échecs
Joueur de l'Échiquier Châlonnais